T84 oder T 84 steht für:
 „Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate“ (ICD-10-WHO-Code) gemäß ICD-Schlüssel

T-84 steht für:
 T-84, ukrainische Weiterentwicklung des sowjetischen T-80-Kampfpanzers

Abkürzung